Bohlius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Bohl (auch: Bohlius, Bohle; 1703–1785), deutscher Mediziner
 Samuel Bohl (auch: Bohlius, Bohle; 1611–1639), Hebraist und Professor in Rostock

Siehe auch:
 Bolius